Шенаван () — село у марзі Араґацотн, на північному заході Вірменії. Село розташоване за 16 км на південь від міста Апарана, за 23 км на північ від міста Аштарака, за 2 км на захід від села Артаван, за 2 км на схід від села Араґац та за 2 км на північний схід від села Варденут.

Джерела 
Національна статистична служба Республіки Вірменія 

Села Вірменії
Арагацотн